Жан Луи Кабанис (; , Берлин — , там же) — немецкий орнитолог.

Биография

Жан Луи Кабанис родился 8 марта 1816 года в городе Берлине. С 1835 по 1839 годы Кабанис изучал естествознание в Берлинском университете

По окончании обучения предпринял зоологическое путешествие в Северную Америку, где провёл более полутора лет в Северной и Южной Каролине и собрал богатые коллекции. После возвращении в Берлин в 1841 году поступил на службу в Зоологический музей, где проработал до 1892 года. В 1874 году был назначен профессором.

Исследования Кабаниса имели в своё время важное значение в систематике птиц; свои работы он помещал в «Archiv für Naturgeschichte», Вигманна (1841) и в «Museum Heineanum» (1850—1863), он обработал также птиц в «Reisen in Britisch-Guyana», Шомбургка (1848) и в «Reisen in Ostafrica» фон дер Деккена (Б., 1869). В 1853 году Кабанис основал «Journal für Ornithologie», который с 1868 года служит органом основанного Кабанисом Немецкого Орнитологического общества в Берлине.

Почести 
Несколько орнитологов назвали таксоны в честь Кабаниса, например:
 Белобровая овсянка (Emberiza cabanisi) (Reichenow, 1875)
 Иглохвостый печник Кабаниса (Synallaxis cabanisi) (Berlepsch & Leverkuhn, 1890)
 Танагра Кабаниса (Tangara cabanisi) (Sclater, 1868)
 Бурый бюльбюль Кабаниса (Phyllastrephus cabanisi) (Sharpe, 1882)
 Сероспинный сорокопут (Lanius cabanisi) (Hartert, 1906)
 Черноголовый общественный ткач (Pseudonigrita cabanisi) (Fischer & Reichenow, 1884)

Кабанис был автором или соавтором целого ряда таксонов птиц. Вместе с Шарлем Люсьеном Бонапартом он описал в 1850 году род Stenostira. Он описал среди прочих виды: белогрудый лесной крапивник (Henicorhina leucosticta), чешуйчатая короткохвостая муравьянка (Hylophylax poecilinotus), желтогрудый тиранн-плоскоклюв (Rhynchocyclus brevirostris), а также роды Poospiza, Baeolophus и Cichlopsis.

Литература 
 Bo Beolens, Michael Watkins: Whose Bird?: Common Bird Names and the People They Commemorate, Yale University Press, 2004, Seite 73ff, ISBN 978-0-300-10359-5
 Ludwig Gebhardt: Die Ornithologen Mitteleuropas. AULA-Verlag, Wiebelsheim 2006, S. 60f, ISBN 3-89104-680-4

Зоологи Германии
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1816 году
Умершие в 1906 году
Родившиеся в Берлине
Умершие в Берлине
Орнитологи Германии
Главные редакторы Journal of Ornithology